Ženská dvouhra Hong Kong Tennis Open 2016 probíhala v první polovině října 2016. Do singlové soutěže hongkongského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla sedmá nasazená Srbka Jelena Jankovićová, která v semifinále nestačila na Caroline Wozniackou.

Vítězkou dvouhry se stala pátá nasazená Dánka Caroline Wozniacká, jež ve finále zdolala francouzskou hráčku Kristinu Mladenovicovou po třísetovém průběhu 6–1, 6–7 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství po zářijovém triumfu na Toray Pan Pacific Open, které představovalo dvacátý pátý singlový titul a čtyřicáté druhé finále na okruhu WTA Tour. Bodový zisk ji v následném vydání žebříčku ze 17. října 2016 posunul zpět do elitní světové dvacítky, přestože o dva měsíce dříve jí patřila až 72. pozice. Mladenovicová prohrála i třetí singlové finále na okruhu.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hong Kong Open
Tenis v Číně v roce 2016
WTA Tour 2016